Данько́вський — українське прізвище. Відомі носії:

 Даньковський Вадим Васильович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Даньковський Сергій Валентинович (* 1978) — український футбольний арбітр.

Українські прізвища